Vossenjacht (jacht), de teamjacht op een vos
 Vossenjacht (spel), een teamspel waarbij een 'vos', een persoon, door middel van opdrachten gelokaliseerd moet worden
 Vossenjacht (radio), een spel waarbij een zender gevonden moet worden door hem uit te peilen
 Vossenjacht (smartphone), een spel waarbij een 'vos', een persoon, met behulp van een smartphone gelokaliseerd moet worden
 Vossenjacht (roman), de Nederlandse titel van een roman van de Amerikaanse sciencefiction-schrijver Poul Anderson

Zie ook 
 Geocaching